Luef ist der Familienname folgender Personen:

 Berndt Luef (* 1952), österreichischer Musiker
 Johann Luef (1905–1945), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Luf